Sveta Jedrt je lahko:

 Jedrt Nivelska (626–659) - francoska benediktinka, goduje 17. marec
 Jedrt Velika (1256–1301) - nemška benediktinka, goduje 16. november